Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Harcourt » :

 Infanterie
 Le régiment d'Harcourt (1675-1677)

 Cavalerie
 Le régiment d'Harcourt cavalerie (1705-1710)
 Le régiment d'Harcourt cavalerie (1745-1759)
 Le régiment d'Harcourt dragons

Homonymie d'unités militaires